

Persone
 Amleto Tempestini (1910-1980) – chitarrista classico italiano
Claudia Tempestini (1940) – attrice italiana, figlia di Amleto Tempestini
 Francesco Tempestini (1946) – politico e giornalista italiano
 Giotto Tempestini (1917-2009) – attore teatrale, cinematografico, televisivo e radiofonico italiano
 Maria Pia Tempestini, nome anagrafico di Maria Pia Di Meo (1939) – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Maurizio Tempestini (1908-1960) – designer italiano
 Pietro Tempestini (1843-1917) – fotografo italiano
 Riccardo Tempestini (1961) – ex pallanuotista, allenatore di pallanuoto e dirigente sportivo italiano
 Simone Tempestini (1994) – pilota di rally rumeno

Altro
 Villa Tempestini – struttura di interesse architettonico di Napoli, zona di Capodimonte